Набиль Баха (; родился 12 августа 1982 года в Ремирмоне, Франция) — марокканский футболист, нападающий, известный по выступлениям за «Малагу» и сборную Марокко.

Клубная карьера 

Баха родился во французском Ремирмоне в семье иммигрантов из Марокко. В 2000 году окончил футбольную академию «Монпелье» и сезон 2000/01 выступал за дублирующий состав. Набиль не сумел пробиться в основу «Монпелье» и по окончании сезона подписал контракт с португальским «Навалом». В новой команде Баха стал основным нападающим и после трех сезонов забил 24 гола в 84 встречах. Летом 2004 года он перешёл в более именитую «Брагу», но выиграть конкуренцию не смог. Нибиль подписал соглашение с испанским «Расингом» из Ферроля, но по окончании сезона команда вылетела из Сегунды, а Баха вернулся во Францию. Его новым клубом стал «Кретей». Набиль поиграл за команду всего полгода, как и за следующий свой клуб «Понферрадина».

В 2008 году Баха подписал соглашение с «Малагой». 31 августа в матче против «Атлетико Мадрид» он дебютировал в Ла Лиге. 5 октября в поединке против «Рекреативо» Баха забил свой первый гол за «анчоусов». В своем первом сезоне он забил 10 голов и стал вторым бомбардиром команды, несмотря на то, что основным нападающим был Сальва. После удачного сезона активный интерес проявлял румынский «Стяуа», но нападающий отказался, ссылаясь на желание продолжить карьеру в Ла Лиге. За «Малагу» Набиль отыграл четыре сезона, забив 24 гола в 109 матчах. Этот период его карьеры стал наиболее удачным.

После окончания контракта с «анчоусами» Баха заключил полугодовое соглашение с возможностью продления на год с греческим АЕКом. 5 февраля 2011 года в матче против «Ариса» он дебютировал в греческой Суперлиге. За полгода Набиль принял участие в 9 встречах и ни разу не поразил ворота соперников, руководство отказалось продлевать соглашение, и он вернулся в Испанию. После сезона за «Сабадель», Баха подписал соглашение с китайским «Далянь Аэрбин». 3 августа 2013 года в матче против «Ухань Чжоэр» он дебютировал в чемпионате Китая. 15 сентября в поединке против «Шанхай Шэньсинь» Набиль забил свой первый гол за новый клуб.

Международная карьера 
В феврале 2003 года Баха дебютировал за сборную Марокко. В 2004 года в составе национальной команды он принял участие в Кубке африканских наций в Тунисе. В матче 1/2 финала против сборной Мали Набиль забил гол, а также сыграл в финале против хозяев чемпионата сборной Туниса. С национальной командой он завоевал серебряные медали первенства.

Достижения 

Международные

 Марокко
  Кубка африканских наций — 2004

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футболисты Марокко
Игроки сборной Марокко по футболу
Игроки ФК «Понферрадина»
Игроки ФК «Навал»
Игроки ФК «Брага»
Игроки ФК «Брага» B
Игроки ФК «Далянь Ифан»
Игроки ФК «Расинг» Ферроль
Игроки ФК «Кретей»
Игроки ФК АЕК Афины
Игроки ФК «Малага»
Игроки ФК «Сабадель»
Игроки ФК ФЮС